Triandomelaena är ett släkte av tvåvingar. Triandomelaena ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Borrflugor
Triandomelaena